Chardon – antica località della California
 Chardon – area non incorporata nella contea di Rawlins, Kansas
 Chardon – località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Geauga, Ohio
 Chardon Township – Township nella contea di contea di Geauga
 Chardon-Lagache – stazione della metropolitana di Parigi
 Rue Chardon-Lagache – strada del XVI arrondissement di Parigi

Persone
 Chardon de Croisilles (XIII secolo) – troviero e trovatore occitano
 Cornelis Chardon (1919-1945) – avvocato olandese
 Jean-Baptiste Chardon (1839-1898) – operaio e attivista francese
 Richard Chardon, pseudonimo di René Cardona (1905-1988) – regista, attore e produttore cinematografico cubano naturalizzato messicano